Pizzo kan syfta på:

Personer
 Eraldo Pizzo (1938–), en italiensk vattenpolospelare

Geografi

Italien 

 Pizzo, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 
 Pizzo, Lombardiet, ort, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 

Robotskapade Italienförgreningar